Денні Джонсон (, 1 жовтня 1944, Вінніпегосіс — 6 березня 1993) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1962 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 11 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Ванкувер Канакс», «Детройт Ред-Вінгс» та «Вінніпег Джетс» (ВХА).

Загалом провів 121 матч у НХЛ.

Виступав за збірну Канади.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ВХА‎‎